Филинт () — персонаж пьесы Мольера «Мизантроп» (1666).
 «Филинт», полное название «„Филинт“ Мольера, или Продолжение „Мизантропа“» () — комедия Фабра д’Эглантина (1790).